Спенсер Трит Кларк (; род. 24 сентября 1987, Нью-Йорк США) — американский актёр.

Ранние годы 
Спенсер Трит Кларк родился в Нью-Йорке. У него есть сестра Элиза Кларк, ставшая сценаристом и драматургом. Он учился в Дариене, Коннектикут, в начальной школе Хиндли, средней школе Мидлсекс и средней школе Дариена, а затем окончил школу Тафт в Уотертауне, Коннектикут. Кларк окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке, получив степень бакалавра в области политологии и экономики.

Карьера 
Кларк начал актёрскую карьеру в 1995 году с эпизодических ролей в телефильмах. В 1997—1999 годах он снялся в нескольких эпизодах мыльной оперы «Другой мир». Его дебют в кино состоялся в 1999 году в фильме «Дорога на Арлингтон».

В 2000 году Кларк сыграл Луция в фильме «Гладиатор» и Джозефа Данна в фильме «Неуязвимый». В 2014 году он снялся в фильмах «Цимбелин» и «Город, который боялся заката». В 2015—2018 годах Кларк играл роль второго плана в сериале «Агенты „Щ.И.Т.“», а в 2016—2019 годах — в телесериале «Царство животных».

В 2019 году Кларк вернулся к роли Джозефа Данна в заключительном фильме трилогии «Неуязвимый» «Стекло».

Фильмография

Примечания

Ссылки